Een verkeersweg:
 N94 (België)
 N94 (Frankrijk)
 N94a (Frankrijk)
 N94b (Frankrijk)
 N94c (Frankrijk)
 N94e (Frankrijk)
 N94f (Frankrijk)
 N94g (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N94 (Nederland)